iTunes Festival: London 2012 – EP dei One Direction del 2012
 iTunes Festival: London 2012 – EP di Pink del 2012
 iTunes Festival: London 2012 – EP di Ed Sheeran del 2012